Szwajcaria:
 Marli – franko-prowansalska nazwa gminy Marly

Osoby:
 Marli Harwood – brytyjska piosenkarka
 Marli Renfro – amerykańska aktorka
 Marli Siu – szkocka aktorka
 Marli Wiese – amerykańska polityczka

Inne:
 Marli – fiński napój
 Marli Areena – lodowisko w Turku